Slovo beránek může být použito v těchto významech:
 beran – malý samec ovce
 beránky na nebi – oblaky, lidové označení pro oblohu pokrytou altocumuly a cirrocumuly

náboženství
 obětina – obvyklá starověká blízkovýchodní náboženská oběť, zvláště ta, která nahradila oběť Abrahámova syna Izáka
 Pesachový beránek – oběť v judaismu spojená s židovským exodem z Egypta, nyní nahrazena symbolicky na sederové míse
 Beránek Boží – symbolické označení Ježíše Krista, který svou smrtí na kříži vykoupil lidské hříchy
 Velikonoční beránek – sladké velikonoční pečivo

přenesené významy
 obětní beránek – člověk nebo skupina lidí, na které se naklade vina za vlastní obtíže

příjmení osob 
 Adam Beránek – český fotbalista
 Bohuslav Beránek – československý reprezentant v orientačním běhu
 Emanuel Beránek (1808–?) – český krasojezdec a cirkusový ředitel, zakladatel nejstaršího českého cirkusu
 Emanuel Beránek (sklář) (1899–1973) – sklář, zakladatel sklárny ve Škrdlovicích
 František Beránek – český fotbalista a trenér
 Jan Beránek – český politik, publicista a ekolog
 Jan Beránek (duchovní) (okolo 1550–1622) – český duchovní Jednoty bratské a mučedník
 Jaromír Beránek – český analytik cestovního ruchu
 Jaroslav Beránek – československý basketbalista
 Jaroslav Beránek (architekt) – pražský architekt
 Jiří Beránek (1945-2021) - český sochař a malíř
 Josef Beránek – více nositelů toho jména
 Kateřina Beránková (* 1977) – česká krasobruslařka
 Milan Beránek – český sochař, malíř a básník
 Miroslav Beránek – český fotbalový trenér
 Miroslav Beránek (lední hokejista) - (* 1945) český hokejista
 Oldřich Beránek – moravský katolický kněz, laický regionální historik a publicista
 Oldřich Beránek (producent) – český filmový producent
 Ondřej Beránek – český arabista a islamolog
 Ondřej Beránek (lední hokejista) – (* 1995) český hokejista
 Pavel Beránek (* 1952) - český hokejista
 Petr Beránek (lední hokejista) (* 1993) – český lední hokejista
 Tomáš Beránek – český kartograf
 Václav Beránek – český hokejový rozhodčí
 Věra Beránková-Ducháčková – česká sochařka-figuralistka
 Vlastimil Beránek – český sklářský umělec

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení